Коняшкин — русская фамилия. Известные носители:
 Коняшкин, Максим Михайлович (1924—2000) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Коняшкина, Марина Сергеевна  (род. 1985) — российская актриса театра и кино.